Rodemich bedeutet:
 Mundartliche Bezeichnung von Rodenbach (Bergisch Gladbach)
 Gene Rodemich (1890–1934), US-amerikanischer Jazzpianist, Bandleader und Filmkomponist